Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Duncan, d'après l'amiral Adam Duncan : 

 HMS Duncan (1804), un navire marchand, lancé au chantier naval de Bombay en 1792 sous le nom de Carron. Il effectue trois voyages de l'Inde vers la Grande-Bretagne pour la British East India Company entre le 4 novembre 1795 et le 17 juin 1801. Il est racheté par la Royal Navy en 1804 qui le nomme HMS Duncan et est converti en navire de cinquième rang. Renommé HMS Dover en 1807 et détruit au large de Madras en 1811 ; 
 , un navire de troisième rang de 74 canons lancé en 1811, réduit au service portuaire en 1826 et démoli en 1863 ; 
 , un navire de ligne de 101 canons de premier rang lancé en 1859, employé au service portuaire sous le nom de HMS Pembroke en 1890, rebaptisé HMS Tenedos en 1905 et vendu en 1910 ; 
 , un cuirassé de type Pré-Dreadnought de la classe classe Duncan lancé en 1901, actif pendant la Première Guerre mondiale et vendu en 1920 ; 
 , un destroyer de la classe D, lancé en 1932 et mis au rebut en 1945 ; 
 , une frégate de type 14 en service de 1957 à 1985 ; 
 , un destroyer de type 45 lancé le 11 octobre 2010.

Voir aussi

Notes et références

Bibliographie 
 Hackman, Rowan (2001) Navires de la Compagnie des Indes orientales . (Gravesend, Kent: World Ship Society).     

Duncan